Acland puede referirse a:

 Henry Acland, un prestigioso médico y educador inglés.
 Richard Acland, un político británico, decimoquinto barón de Dyke-Acland.
 Sarah Angelina Acland, una fotógrafa inglesa, pionera de la fotografía en color